

Eventos

Futebol 
 O Vale of Leven Football Club vence a Copa da Escócia.

Nascimentos

Falecimentos